signifie réalité en anglais. Il peut faire référence à :

Cinéma 

 Reality, un film italien réalisé par Matteo Garrone en 2012 ;
 Reality, le titre international de Réalité, un film franco-belge réalisé par Quentin Dupieux en 2014.

Musique

Album 

 Reality, un album de Monk Montgomery sorti en 1974 ;
 Reality, un album de Smooth sorti en 1998 ;
 Reality, un album de Dream sorti en 2003 ;
 Reality, un album de David Bowie sorti le  ;
 Reality, cinquième mini-album du boys band sud-coréen Infinite sorti en 2015.

Chanson 
 Reality, une chanson de Richard Sanderson sortie en 1980 ;
 Reality, une chanson de Tackhead sortie en 1988 ;
 Reality, une chanson du groupe japonais Dream sortie le  ;
 Reality, une chanson de David Bowie sortie le  ;
 Reality, une chanson de Kenny Chesney sortie en 2011 ;
 Reality, une chanson du groupe The Newsboys sur l'album Take Me To Your Leader ;
 Reality, une chanson de Staind sur l'album 14 Shades of Grey ;
 Reality, une chanson de 2015 de Lost Frequencies feat. Janieck Devy;

Autres orthographes 
 Reality/Dancin' in Hip-Hop, un single de Ami Suzuki sorti le  ;
 R.E.A.L.I.T.Y., une chanson de KRS-One sortie en 1995 sur l'album KRS-One, acronyme de Rhymes Equal Actual Life In The Youth ;
 REALiTi, une chanson de Grimes enregistrée en 2013 et ressortie en 2015.

Autres 

 Reality 2.0, une compilation de jeux vidéo éditée en 2007

Voir aussi